Uesato ist der Familienname folgender Personen:

 Kazumasa Uesato (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Takumi Uesato (* 1990), japanischer Fußballspieler